Поздино:

 Поздино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области;
 Поздино — железнодорожная станция Кировского отделения Горьковской железной дороги.